Sancho III. Navarrský (990 – 18. října 1035) byl král navarrský, hrabě kastilský a aragonský, otec králů.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Collins, Roger: The Basques. Blackwell Publishing: London, 1990.
 Higounet, Charles: Bordeaux pendant le haut moyen age. Bordeaux, 1963.
 Menéndez Pidal Ramón: La España del Cid. 1929.
 Vones Ludwig: Geschichte der Iberischen Halbinsel im Mittelalter 711–1480. Reiche - Kronen - Regionen. Jan Thorbecke Verlag Sigmaringen, 1993.

Externí odkazy 
 
  Životopis

Jiménezové
Navarrští infanti
Navarrští králové
Hrabata z Ribagorzy
Katoličtí panovníci
Pohřbení v klášteře San Salvador de Oña
Narození v 10. století
Úmrtí 18. října
Úmrtí v roce 1035
Muži